Droit de véto est un album du groupe Les Fatals Picards sorti en 2003.

Liste des titres

 Schizophrène (tu vas dans le mur)
 J'fais du bruit
 Sauvons Vivendi
 Goldorak est mort
 Raoul et Rosita
 J'suis un vaurien
 Avec un H
 Chasse, pêche et biture
 Elle est belle la France
 C'est la vie, cuicui
 Parkinson, le glas
 J'aime, j'aime pas
 J'te raconte mon rêve
 Laissez-moi rêver
 Oublie
 Environne-mental
 La tchiotchiotte (incluant un ensemble de chansons/sketch d'une douzaine de minutes)

Lien externe 

 

Album musical sorti en 2003
Album des Fatals Picards